Elmore Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Elmore Township (Indiana)
 Elmore Township (Minnesota)
 Elmore Township (Oklahoma)